Я́нус () — многозначное слово.

 Янус — двуликий бог дверей, входов, выходов, проходов, начала и конца в римской мифологии.
 Янус (король Кипра) (1375—1432) — король Кипра (1398—1432), Армении и Иерусалима (1398—1432).
 Янус (спутник), Сатурн X — внутренний спутник планеты Сатурн. Назван именем бога Януса.
 Янус зелёный — краситель, применяемый в микроскопии.
 Янус — операционная система для ПЭВМ Истра-4816, аналог MS-DOS.
 Двуликий Янус — двуличный человек, лицемер, двурушник.

Фамилия 
 Янус, Александр Николаевич (1904—1960) — партийный и государственный деятель Эстонской ССР.
 Янус, Иосиф Фёдорович (1907—1968) — советский флейтист, педагог и дирижёр.
 Янус, Рудольф Иванович (1903—1966) — советский физик, лауреат Сталинской премии.
 Янус, Саманта (род. 1972) — английская актриса и певица. Представляла Соединённое Королевство на Евровидении 1991 года.
 Янус, Эдвард (1900—1961) — польский марксист, переводчик, публицист и литературный критик.
 Янус, Ярослав (род. 1989) — словацкий хоккеист, вратарь.

См. также 
 Голова Януса — немой фильм, драма, Германия, 1920 год. Режиссёр — Фридрих Вильгельм Мурнау.